Jakabfalu (korábban Liptójakabfalva, szk. Jakubovany), Szlovákia, Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Jakabfalva (rom. Iacobeni), Románia, Szeben megye
Kászonjakabfalva (rom. Iacobeni), Románia,  Hargita megye
Magyarjakabfalva (szk. Jakubovany), Szlovákia, Eperjesi kerület, Kisszebeni járás
Nagyjakabfalva (szk. Jakubov), Szlovákia, Pozsonyi kerület, Malackai járás
Szentjakabfalva (1889-ig Jakabfalva, szk. Jakub) Besztercebánya része, Szlovákia, Besztercebányai kerület
Szepesjakabfalva (szk. Jakubany), Szlovákia, Eperjesi kerület, Ólublói járás

Szentjakabfalva (középkori falu)